William Merritt Chase (1849–1916) – amerykański malarz i pedagog
 William Calvin Chase (1854–1921) – amerykański prawnik i wydawca
 William C. Chase (1895–1986) – amerykański generał